Игорь Львович Каса́ткин (1921 — ?) — советский кинооператор научно-популярных и документальных фильмов. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1979). В годы Великой Отечественной войны был мотоциклистом отдельной роты связи 211 воздушной бригады. В 1948 году окончил ВГИК, затем работал в киностудии «Моснаучфильм» (ныне «Центрнаучфильм»). Участвовал на съёмках ядерных испытаний на Семипалатинском и Новоземельском полигонах.

Фильмография

Кинооператор 

 1952 — Виктор Васнецов
 1955 — Первая в мире
 1966 — Время остановить нельзя
 1967 — Товарищ Абсолют
 1972 — Орбиты «Интеркосмоса»
 1976 — Земные маршруты «Союз» - «Аполлон»

Участвовал в съёмках 

 1961 — Первый рейс к звёздам
 1961 — Снова к звёздам
 1963 — Звёздный путь
 1976 — Наш атомный век

Награды и звания 
 орден Отечественной войны I степени (6.4.1985)
 медаль «За боевые заслуги» (16.1.1943)

Ссылки 
 http://istoriya-kino.ru/kinematograf/item/f00/s01/e0001268/index.shtml

Персоналии:Центрнаучфильм